Дэвид Карлайл Рокасл (; 2 мая 1967 года, Лондон, Англия — 31 марта 2001 года, Лондон, Англия) — английский футболист, атакующий полузащитник, более известен выступлениями за «Арсенал». Выступал за такие клубы как «Лидс Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси». На правах аренды выступал в «Норвич Сити» и «Халл Сити». В конце жизни играл за малайзийский «Сабах»

Дэвид начал свою карьеру в молодёжной команде лондонского клуба «Арсенал». Окончив академию, он начал выступать за взрослый состав клуба. Рокасл провел за клуб 277 матчей и забил 34 мяча выиграв с «Арсеналом» Кубок английской лиги, Премьер-лигу и Кубок Англии.

Затем перешёл в «Лидс Юнайтед», где сыграл 25 матчей и забил 2 гола. В 1993 году он попадает в «Манчестер Сити», где из-за частых травм сыграл 21 матч и забил всего 2 гола. Спустя год он уходит в «Челси», где вновь из-за очень частых травм сыграл всего 29 матчей и не забил ни единого гола. Будучи в «Челси», отправлялся в аренду в «Норвич Сити» и «Халл Сити», сыграв за оба клуба по одиннадцать матчей, и забив один гол за «Халл Сити». В 1999 году Рокасл уехал в малайзийский клуб «Сабах».

Дэвид Рокасл скончался 31 марта 2001 года от рака. Эта новость ошеломила весь мир. Сам он узнал о своей болезни всего за 3 недели до смерти, когда процесс был необратим, иммунная система организма была разрушена и оперировать его было уже слишком поздно.

Статистика карьеры

Ссылки 
 Part 1 and Part 2 Rocastle profile on Arsenal-land
 The BBC obituary
 The David Rocastle Trust 
 Rocky 7 Day (2008)
 
 Career information at ex-canaries.co.uk

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Сабах» Кота-Кинабалу